Делень () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Делень.
 Делень () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Делень.
 Делень () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делень.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Хеледжу.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чортешть.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Пиртештій-де-Жос.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Хочень.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Скорцоаса.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Плопшору.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Зам.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Брезніца-Мотру.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Теслуй.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Петрештій-де-Жос.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Бегачу.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ідечу-де-Жос.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Погечауа.
 Делень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Добрін.